Pops ist 

 Louis Daniel „Pops“ Armstrong; der andere Spitzname ist „Satchmo“ 
 Pops Staples (eigentlicher Name Roebuck Staples)
 Pops Foster (eigentlicher Name George Murphy Foster)
 Pops Mohamed (eigentlicher Name Ismael Mohamed-Jan) 

Siehe auch:
 POPS, Parachutists Over Phorty Society
 Langlebige organische Schadstoffe oder POPs (von engl. Persistent organic pollutants)
 The Pops
 Pops der Sternenjunge, eine Hörspielserie des Labels Europa